7D steht für:
 Canon EOS 7D, digitale Spiegelreflexkamera von Canon 
 Konica Minolta Dynax 7D, digitale Spiegelreflexkamera von Konica Minolta
 Donbassaero, ukrainische Fluggesellschaft (IATA-Code)

7D